Турнир Finlandia Trophy 2014 года — девятнадцатый международный турнир по фигурному катанию «Finlandia Trophy», прошедший в финском городе Эспоо с 9 по 12 октября 2014 года. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании и танцах на льду, а также среди команд синхронного фигурного катания. Турнир среди спортивных пар в этом году не состоялся.

Несостоявшиеся участники 
За три недели до соревнований была сделана операция олимпийскому чемпиону в командных соревнованиях российскому фигуристу-танцору Дмитрию Соловьёву. Бронзового призёра будапештского чемпионата Европы россиянина Константина Меньшова заменил российский фигурист вице-чемпион Европы 2012 года Артур Гачинский, однако впоследствии его заменил Александр Петров. В конце сентября об отказе в турнире из-за травмы спины заявил прошлогодний победитель, чемпион сочинской Олимпиады японец Юдзуру Ханю. За день до начала турнира из-за проблем со здоровьем снялся и Артур Дмитриев.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду

Синхронное фигурное катание

Примечания

Ссылки 
 Участники
 Результаты в синхронном катание

2014 год в фигурном катании
Finlandia Trophy
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Октябрь 2014 года
Спорт в Финляндии в 2014 году